Юрий Красовский:
 Красовский, Юрий Васильевич (род. 1969) — российский предприниматель, президент «Первой саморегулируемой организации букмекеров России», один из основателей букмекерского бизнеса в России.
 Красовский, Юрий Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист.